Hashiba bezeichnet:

 Hashiba (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Hashiba ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Hashiba (* 1986), japanischer Eishockeyspieler
 Hashiba Yūsuke (1851–1921), japanischer Archäologe, Historiker und Anthropologe